Lugan puede referirse a:

España 
 Lugán, localidad del municipio de Vegaquemada, en la provincia de León.

Francia 
 Lugan, comuna francesa situada en Aveyron.
 Lugan, comuna francesa situada en Tarn.

Ucrania 
 Luhán (ucraniano: Лугань) o Lugán (ruso: Лугань), río que pasa por los óblast de Donetsk y Lugansk.